Amerikai Egyesült Államok
Garibaldi (Oregon)
  Brazília
Garibaldi (Rio Grande do Sul)
 Kanada
Garibaldi (Brit Columbia)

Egyéb
Giuseppe Garibaldi (1807–1882) olasz szabadságharcos
Garibaldi (metróállomás), Párizs
Garibaldi csárdás kis kalapja, magyar népdal
Giuseppe Garibaldi (C 551), olasz repülőgép-hordozó anyahajó